Karl Schmückle (pilot) –  as lotnictwa niemieckiego Luftstreitkräfte z 6 zwycięstwami w I wojnie światowej.
 Karl Schmückle (polityk) – deputowany do Reichstagu III Rzeszy (IV kadencja) – okręg wyborczy 12 (Turyngia).